Als Baureihe 613 bezeichnet man
 bei der Deutschen Bundesbahn seit 1968 den inzwischen ausgemusterten Dieseltriebwagen der Baureihe VT 126, entstanden durch Umbau aus der Baureihe VT 085, und
 bei der Deutschen Bahn AG den Dieseltriebwagen Bombardier Itino.